

Localidades

Saint-Pantaléon (Lot)
Saint-Pantaléon (Vaucluse)

Desambiguações de topônimos